Bengkulu může označovat více věcí:

 Bengkulu (provincie) – indonéská provincie na ostrově Sumatra
 Bengkulu (město) – hlavní město stejnojmenné provincie
 Bengkulu (jazyk) – místní jazyk